Рохан Бопанна и Флорин Мерджа — победители турнира.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Второй раунд)
  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Четвертьфинал, отказ)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй раунд)

<li>  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Финал)
<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Полуфинал)
<li>  Даниэль Нестор /  Леандер Паес (Второй раунд)
<li>  Николя Маю /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2015